Липитино — название населённых пунктов в Московской области России:

 Липитино — деревня в городском округе Озёры.
 Липитино — село в Ступинском районе.